Гарам:

 Гарам — посёлок в Еравнинском районе Бурятии.
 Гарам, Михаил Александрович (1818—1944) — Герой Советского Союза (1943), участник Великой Отечественной войны.